Тепловой удар:

 Тепловой удар — следствие перегрева организма
 «Тепловой удар» — американский фильм 2013 года

См. также 
 Солнечный удар (значения)